Rødøya kan vise til flere steder i Norge:

 Rødøya (Kvænangen) – en ø i Kvænangen kommune i Troms
 Rødøya (Rødøy) – en ø i Rødøy kommune i Nordland
 Rødøya (Alstahaug) – en ø i Alstahaug kommune i Nordland